Hollenweger ist der Familienname folgender Personen:

 Paula Hollenweger (1900–1980), deutsche Heimatdichterin
 Walter J. Hollenweger (1927–2016), Schweizer evangelisch-reformierter Theologe

 Siehe auch: 
 Hohlweg (Begriffsklärung) 
 Holenweger
 Hollweg 
 Holweck 
 Holweg